Il doppio del torneo di tennis Rockhampton Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ayu-Fani Damayanti e Lavinia Tananta che hanno battuto in finale Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech 5-7, 7-62, [10-8].

Teste di serie 

 Bojana Bobusic /  Olivia Rogowska (primo turno)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (finale)

 Stephanie Bengson /  Victoria Larrière (semifinali)
 Sally Peers /  Zuzana Zlochová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rockhampton Tennis International 2012